CP, Cp ali cp je lahko okrajšava oz. simbol za:

 Cankarjevo priznanje
 izobarna specifična toplota